Ла-Монтань () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Ла-Монтань () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара